Каминский сельсовет

Ивановская область 
 Каминский сельсовет Родниковского района (упразднён в первой половине 2000-х)

Курганская область 
 Каминский сельсовет Куртамышского района (упразднён в 2021 году)